Vitín, een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Bohemen
 Vitin (berg), een berg op de Faeröer